

Жабниця — село в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Жабниця — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства